Belgische schaker (*1963): Luc Winants (schaker)
 Nederlands politicus (*1964): Luc Winants (politicus)